Toray Pan Pacific Open 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в сентябре в Осаке (Япония) на открытых хардовых кортах. Относится к премьер-серии WTA с призовым фондом 823 тысячи долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. В текущем году турнир проходил с 16 по 22 сентября 2019 года.

Общая информация 

Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев теннисисток 

 1 Рейтинг на 9 сентября 2019.

Особая категория игроков 
1. Теннисистки, получившие приглашение (WC):
  Мисаки Дои
  Нао Хибино
2. Теннисистки, победители квалификации:
  Ализе Корне 
  Зарина Дияс
  Варвара Флинк 
  Николь Гиббс 
  Хань Синьюнь 
  Виктория Томова
3. Теннисистка, счастливая участница квалификации (LL):
  Уитни Осигве
  Катажина Кава

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт 
 

Осака
Теннис
Сентябрь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Осаке
Теннисные турниры в Японии